Pseudobottegia är ett släkte av skalbaggar. Pseudobottegia ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Pseudobottegia